

Geografie
Le Bonhomme, Franse gemeente in het departement Haut-Rhin (regio Elzas) 
Col du Bonhomme (Vogezen), een col in de Vogezen
Col du Bonhomme (Alpen), een col in de Alpen
Grand Bonhomme, een berg op het Caribische eiland Saint Vincent

Personen
Guillaume Cale (14e eeuw), beter bekend als Jacques Bonhomme
Henri Damas Bonhomme (1747-1826), Nederlands militair en minister
Eugène Bonhomme de Laprade (1764-1816), abt bij de trappisten
Gustave Bonhomme (1869-1954), Nederlands jurist, president van de rechtbank te Maastricht
Andrée Bonhomme (1905-1982), Nederlands musicus, pianiste en componiste
Paul Bonhomme (1964), Brits piloot
Matthieu Bonhomme (1973), Franse striptekenaar

Verder
Bonhommes, een alternatieve naam voor de Katharen
Bonhomme allumette, Franse benaming voor een stokfiguur
Bonhomme de neige, Franse benaming voor een sneeuwman
Bonhomme Carnaval, de mascotte van het wintercarnaval in Quebec
Petit Bonhomme, de titel van het liedje waarmee Camillo Felgen in 1962 derde werd op het Eurovisiesongfestival
P'tit-Bonhomme, de titel van een roman van Jules Verne uit 1891
Bonhomme Richard, de naam van 5 schepen van de United States Navy, onder andere de USS Bonhomme Richard (1765), alle genoemd naar Benjamin Franklin
Bonhomme (rederij), voormalige scheepvaartonderneming in Maastricht, vooral bekend vanwege stoombootdienst op de Maas tussen Luik en Maastricht (1840-1939)
Huis Bonhomme, 18e-eeuws woonhuis, Markt 14, Maastricht, gebouwd door Mathias Soiron voor de ondernemer Matthias Bonhomme
Salon Bonhomme, 18e-eeuwse stijlkamer in Museum aan het Vrijthof, genoemd naar welgestelde Maastrichtse familie

Zie ook 
Jacquerie